Ingham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ingham, Australien, ort, Queensland, Hinchinbrook,

Storbritannien 

 Ingham, Lincolnshire, ort i England, 
 Ingham, Suffolk,  ort i England, 
 Ingham, Norfolk,  ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar